Une croisière est un long trajet. 

Par extension :
 navire de croisière
 missile de croisière
 Croisière (marine militaire)
 La croisière est l'une des phases du vol d'un aéronef.

Dans le langage courant, il s'agit d'un voyage planifié entre différents ports (d'un même pays ou de plusieurs pays) afin de découvrir les merveilles d'une culture, grâce à des sorties organisées (avec guide...). 

Le terme de croisière appliqué aux vols (missile, aéronef...) est une extension du terme qui s'applique pour les navires depuis des siècles.

Œuvre 
 Croisière est le titre en français du roman de Virginia Woolf The Voyage Out, 1915, dans la traduction d'Armel Guerne. Voir les détails dans l’article consacré à ce roman La Traversée des apparences.

Voir aussi